

Prénom 
Aloísio est un prénom portugais, il dérive du prénom Louis.

Surnom 

 Aloísio Pires Alves (1963-), footballeur brésilien ;
 Aloísio José da Silva (1975-), footballeur brésilien ;
 Aloísio dos Santos Gonçalves (1988-), footballeur sino-brésilien.